Le prix Tortoni est un prix littéraire français, fondé en 2009, afin de récompenser . Ainsi nommé en hommage au Café Tortoni, ce prix doté de  remis au mois de juin de chaque année, à Paris. Depuis 2016, il ne semble plus attribué

En 2015, le jury est composé de : Patrick Tudoret (président), Thibaut d'Anthonay (vice-président), Cécilia Dutter, Daniel Fohr, Pia Petersen, Joël Schmidt et Jérôme Saillard, secrétaire général du prix.

Lauréats du prix Tortoni 
 2015 : Michel Jullien, Yparkho, Lagrasse, Verdier, 2014 .
 2014 : Daniel Fohr, L'Éclair silencieux du Catatumbo, Paris, Robert Laffont, 2014 .
 2013 : Éliane Serdan, La Fresque, Paris, Serge Safran Éditeur, 2013 .
 2012 : Marco Martella (sous le nom de Jorn de Précy), Le Jardin perdu, Arles, Actes Sud, 2011 .
 2011 : Jean-Philippe Domecq, Le jour où le ciel s’en va, Paris, Fayard, 2010 .
 2010 : Pascal Fioretto, L'Élégance du maigrichon, Paris, Chiflet & Cie, 2009 .
 2009 : Jean-Jacques Salgon, Papa fume la pipe, Chauvigny, L’Escampette, 2008 .

Références

Liens externes 
 .
 .

tortoni